Ґміна Пневи може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Пневи (Ґруєцький повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Пневи (Шамотульський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві